Оттен:
 Оттен, Гарри (род. 1948) — нидерландский шашист и бизнесмен.
 Оттен, Дон (1921—1985) — американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру.
 Оттен, Лён (род. 1965) — нидерландская шашистка, мастер ФМЖД.
 Оттен, Михил (род. 1968) — нидерландский бегун на длинные дистанции.
 Оттен, Николай Давидович (1907—1983) — кинодраматург, переводчик, сценарист, критик.